Palanka je lahko:
 Palanka, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Palanka, Gračac (Hrvaška)